Pointer může být:

 pointer (plemeno) nebo anglický pointer – psí plemeno
 pointer neboli ukazatel (programování) – datový typ používaný v programovacích jazycích
 Volkswagen Pointer – modelová řada automobilky Volkswagen

Další významy mohou být na stránce ukazatel.

Externí odkazy